"Rollout (My Business)" это сингл из альбома Лудакриса Word of Mouf. Сингл дебютировал на #95 строчке в  Billboard Hot 100. Песня была номинирована на Грэмми .

Варианты песни
"Rollout (My Business)" (Радио версия)
"Rollout (My Business)" (Альбомная версия)
"Rollout (My Business)" (Инструментальная)

Чарты

Ссылки 

Синглы 2001 года
Синглы Лудакриса
Синглы Def Jam Recordings